Кубок Норвегії з футболу 2019 — 114-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул здобув Вікінг.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 червня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 червня 2019

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 червня 2019

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2019

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Норвегії на soccerway 

2019
Норвегія
2019 у Норвегії